«Сокро́вище» () — фильм-драма 2009 года режиссёра Ли Дэниелса. Основой сюжета является роман  1996 года американской поэтессы , который адаптировал .

Сюжет 
1987 год, гетто Гарлема. 16-летнюю чернокожую страдающую ожирением школьницу Клариссу Джонс по прозвищу Сокровище исключают из местной школы из-за её второй беременности. Дома над ней постоянно издевается родная безработная мать Мэри, бьёт её, называя ни на что не способным ничтожеством, всячески эксплуатирует и постоянно посылает за денежным пособием. Отец Карл с трёх лет насиловал Сокровище, от него она родила свою больную синдромом Дауна дочь Монго и ждёт ещё одного ребёнка. Ещё у Клариссы есть бабушка, которая боится свою дочь Мэри и всё, что она смогла сделать для своей внучки, так это забрать её больного ребенка к себе и заботиться о нём, принося лишь изредка, во время прихода социального работника с проверкой.

Директор школы советует Сокровищу посещать альтернативную школу, так как у неё неплохо с математикой и она в принципе способная, хоть не умеет читать. Также, возможно, это поможет девушке изменить свою жизнь. В новой школе Сокровище встречает учителя Блю Рейн, которая помогает таким же как она из неблагополучных семей девушкам получить аттестат о среднем образовании. Для получения пособия Сокровищу приходится встречаться и проводить беседы с социальным работником миссис Вайс, которой она вынуждена рассказывать об инцесте, о детях, о деспотичной матери.

Родив сына Абдулла, Сокровище возвращается с ним домой, но у неё происходит драка с матерью, которая обвиняет дочь в том, что из-за неё от Мэри ушёл её сожитель (отец Сокровища). Кларисса дала отпор матери, но ей некуда идти и она приходит с ребёнком в свою новую школу. Мисс Рейн даёт приют девушке с ребёнком в своём доме, а после та живёт в реабилитационном центре, постоянно работая над собой и прилежно учась. Но однажды к ней приходит мать, сообщает о смерти отца и что у него был СПИД. Сдав анализы, Сокровище узнаёт, что тоже инфицирована, но с сыном всё в порядке. Миссис Вайс сообщает Клариссе, что её мать хочет вернуть её с детьми домой. В кабинете у социального работника Мэри рассказывает, как и с чего началось сексуальное насилие над её дочерью и что она хотела помешать этому, но не стала, так как боялась потерять своего мужа. Она просит миссис Вайс вернуть ей её собственность — её дочь. Сокровище говорит, что прошла тест и набрала довольно высокий балл — 7,8 очков и что через год закончит среднюю школу и будет поступать в колледж. Говорит матери, что та её больше никогда не увидит, и уходит.

В ролях 
 Габури 'Гэбби' Сидибе — Кларисса Джонс (Precious)
 Мо'Ник — Мэри Ли Джонстон
 Пола Паттон — мисс Блу Рейн
 Мэрайя Кэри — миссис Вайс
 Ленни Кравиц — медбрат Джон
 Шерри Шеперд — Корнроуз

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы США 2009 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы о СПИДе
Фильмы об инцесте
Экранизации романов США
Фильмы Lionsgate Films